Боярская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Визьменского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Георгиевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге составляет 97 км, до центра муниципального образования деревни Климшин Бор по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Бекренево, Ивановская, Искрино.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Летом 2010 года реально проживало 3 человека.

В селе расположен памятник архитектуры амбар.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)